Egghart ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Egghart OP (* vor 1426; † um 1470), Nonne aus dem Dominikanerinnen-Kloster Töss
 Robert Egghart (* 1952), österreichischer Politiker (FPÖ/BZÖ)